O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2005/06 foi a 15ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. A Fundação Nortecoope sagrou-se campeã.

Fase Final

Calendário

Não a resultados officiais da 1ª Fase (Zona Norte e Zona Sul)

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2005-06/index_2005_2006.html

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino